Voici la liste des planètes mineures numérotées de 131001 à 132000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 131001 à 132000

131001-131100

131101-131200

131201-131300

131301-131400

131401-131500

131501-131600

131601-131700

131701-131800

131801-131900

131901-132000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000